368617 Sebastianotero è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2004, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,8100722 UA e da un'eccentricità di 0,1350010, inclinata di 4,84301° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Sebastianotero
Corpi celesti scoperti nel 2004